Afoxé (instrumento) - instrumento musical
 Afoxé (ritmo) - ritmo musical 
 Afoxé (bloco) - bloco de carnaval
 Afoxé (samba-enredo) - samba enredo

Desambiguação